Пало Гордо има више значења:

 Пало Гордо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Гордо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Гордо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Гордо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Гордо (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Гордо (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гордо (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гордо, Ехидо Нопалиљо (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гордо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гордо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Гордо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Гордо (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Гордо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гордо (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гордо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гордо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гордо (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику